И́оганн А́ндреас На́уман (; 1744—1826) — немецкий орнитолог.

Биография 
Иоганн Андреас Науман был родом из крестьянской семьи, жившей в маленькой деревне Цибиг (Ziebigk). В возрасте 15 лет он потерял своего отца и ему пришлось бросить школу, чтобы помогать своей матери на земельном участке. Его отец и дедушка часто ловили птиц. Он сам всегда имел при себе ружьё во время работы на поле. Он интересовался не только охотой на птиц, но также их внешним видом и поведением. Иоганн Андреас Науман был отцом Иоганна Фридриха Наумана и .

Коллекция птиц Науманов, которую начал собирать Иоганн Андреас Науман, а затем продолжил Иоганн Фридрих Науман, находится сегодня в музее Науманов в Кётене. Это единственная известная коллекция естественных экспонатов в стиле бидермейер, которая сохранилась в первоначальном виде.

Эпонимы 
В честь Наумана степная пустельга получила от Иоганна Готтлиба Флейшера научное название Falco naumanni. Рыжий дрозд (Turdus naumanni) также был назван в честь Иоганна Андреаса Наумана.

Сочинения 
 Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder
 Der Vogelsteller oder die Kunst allerley Arten von Vögeln sowohl ohne als auch auf dem Vogelheerd bequem und in Menge zu fangen nebst den dahin gehörigen Kupfern und einer Naturgeschichte der bekannten und neu entdeckten Vögel, Leipzig (Schwickert) 1789
 Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen, 1791

Примечания

Литература 
 Wilhelm Heß: Naumann, Johann Andreas. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, S. 315.

Орнитологи Германии